Jakob Rosner ist der Name folgender Personen:

* Jakob Rosner (Journalist) (1890–1970), österreichischer Journalist
 Jakob Rosner (Fotograf) (1902–1950), israelischer Fotograf